Trutskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutskäret (Rönnskären, Malax), Österbotten, 
 Trutskäret (vid Trutören, Malax), Österbotten,

Se även
Trutskär
Trutskären
Stora Trutskäret
Trutskärs bådan

Robotskapade Finlandförgreningar